Schelter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Schelter (1905–1982), deutscher Kommunalpolitiker (SPD) und Oberbürgermeister von Weiden i.d. Opf.
 Hartmut Schelter (* 1943), deutscher Leichtathlet
 Kurt Schelter (* 1946), deutscher Politiker (CDU)
 Sascha Schelter (* 1985), deutscher Bobfahrer

Siehe auch:
 Schelter & Giesecke, 1819 in Leipzig gegründete Schriftgießerei, ab 1951 VEB Typoart